Dernier round ou Le Dernier Round peut faire référence à :

Cinéma 
 Le Dernier Round est un film muet américain produit et réalisé par Buster Keaton, sorti en 1926.
 Le Dernier Round est un film américain réalisé par Michael Curtiz, sorti en 1937.
 Un seul deviendra invincible : Dernier Round est un film américain réalisé par , sorti en 2006.

Théâtre 
 Le Dernier Round est une pièce de théâtre de Michael Cristofer, créée en 1977 (titre original : The Shadow Box).

Bande dessinée 
 Le Dernier Round est un album de la série XIII de William Vance et Jean Van Hamme, paru en 2007.

Télévision 
 Dernier round est un épisode de la série télévisée américaine L'Incroyable Hulk, diffusé en 1978.
 Dernier round est un épisode de la série télévisée américaine Les Experts, diffusé en 2002.
 Dernier round est un épisode de la série télévisée d'animation française Code Lyoko, diffusé en 2006.
 Dernier round  est un épisode de la série télévisée américaine Suits : Avocats sur mesure, diffusé en 2013.

Musique 
 Dernier Round est un album de Kool Shen, sorti en 2004.
 Dernier Round au Zénith est un album live du même artiste, sorti en 2005.